Pentapodus är ett släkte av fiskar. Pentapodus ingår i familjen Nemipteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Pentapodus